Bahnhof Neufahrn steht für:
 Bahnhof Neufahrn (b Freising)
 Bahnhof Neufahrn (Niederbay)

Siehe auch: